hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia